Эритре́я может означать:

 Эритрея — государство в Восточной Африке на побережье Красного моря.
 «Эритрея» — корабль Королевского итальянского флота.
 Итальянская Эритрея — первая колония Королевства Италия.

См. также 
 Эрифры